Рюс, РЮС — названия географических объектов:

 Рюс — коммуна на северо-востоке Франции.
 РЮС — Республика Южный Судан.

См. также 
 Рюсс